Mit Palmieren bezeichnet man
 eine Methode des alternativmedizinischen Augentrainings nach Bates
 eine Technik in der Zauberkunst, um Gegenstände (Karten, Münzen) versteckt in der Hand zu halten